Þverá (isländisch „Nebenfluss“) ist der Name zahlreicher Flüsse in Island, unter anderem:

 Þverá (Blönduhlíð) in Nordisland bei Blönduhlíð in der Gemeinde Skagafjörður (Gemeinde); ein gleichnamiger Hof liegt am Fluss
 Þverá (Borgarfjörður), Zufluss der Hvítá in der westsländischen Gemeinde Borgarbyggð
 Þverá (Mýrasýsla) im westlichen Island
 Þverá (Rangárvallasýsla) im südlichen Island